Санта Марија Озолотепек има више значења:

 Општина Санта Марија Озолотепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Озолотепек (Санта Марија Озолотепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику